

Geografia 
 Jerônimo Monteiro – comune del Brasile nello Stato dell'Espírito Santo, parte della mesoregione del Sul Espírito-Santense e della microregione di Cachoeiro do Itapemirim
 Monteiro – comune del Brasile nello Stato del Paraíba, parte della mesoregione di Borborema e della microregione del Cariri Ocidental

Persone 
 Alex Monteiro de Lima (1988) – calciatore brasiliano
 Ana Paula Monteiro (1970) – ex cestista brasiliana
 Ananias Eloi Castro Monteiro (1989-2016) – calciatore brasiliano
 António Mascarenhas Monteiro (1944-2016) – politico capoverdiano
 Antônio Monteiro Dutra (1973) – ex calciatore brasiliano
 Bruno Monteiro (1984) – calciatore portoghese
 Caio Monteiro (1997) – calciatore brasiliano
 Cláudia Monteiro (1961) – ex tennista brasiliana
 Cléber Monteiro (1980) – calciatore brasiliano
 Dário Monteiro (1977) – ex calciatore mozambicano
 Éder Monteiro Fernandes (1983) – calciatore brasiliano
 Elton Monteiro (1994) – calciatore svizzero naturalizzato portoghese
 Felipe Augusto de Almeida Monteiro (1989) – calciatore brasiliano, difensore dell'Atlético Madrid
 Gerson Monteiro (1973) – ex cestista angolano
 Jamiro Monteiro (1993) – calciatore capoverdiano di origini olandesi
 João César Monteiro (1939-2003) – regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico, critico cinematografico e scrittore portoghese
 Joël de Oliveira Monteiro (1904-1990) – calciatore brasiliano
 Jorge Filipe Monteiro (1988) – calciatore portoghese
 José Bento Renato Monteiro Lobato (1982-1948) – scrittore, editore, traduttore, pittore, industriale, addetto commerciale brasiliano
 Luís Miguel Brito Garcia Monteiro (1980) – ex calciatore portoghese
 Manuel Monteiro de Castro (1938) – cardinale e arcivescovo cattolico portoghese
 Márcio Pereira Monteiro (1962) – ex calciatore brasiliano
 Marcos Felipe de Freitas Monteiro (1996) – calciatore brasiliano
 Nuno Miguel Monteiro Rocha (1992) – calciatore capoverdiano
 Orlando Monteiro (1972) – ex calciatore saotomense
 Pedro Monteiro (1994) – calciatore portoghese
 Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957) – architetto e accademico portoghese
 Rafael Pires Monteiro (1989) – calciatore brasiliano
 Rômulo Borges Monteiro (1990) – calciatore brasiliano
 Ronaldo Monteiro (1998) – calciatore boliviano
 Sérgio Manuel Monteiro Semedo (1988) – calciatore portoghese naturalizzato capoverdiano
 Shawnn Monteiro (...) – cantante jazz statunitense
 Telma Monteiro (1985) – judoka portoghese
 Thiago Monteiro (1994) – tennista brasiliano
 Tiago Monteiro (1976) – pilota automobilistico portoghese
 Vanderlei Paiva Monteiro (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Wanderley Santos Monteiro Júnior (1988) – calciatore brasiliano
 Wellington Monteiro (1978) – calciatore brasiliano
 Willy Monteiro Duarte (1999-2020) – giovane italiano

Videogiochi 
 Christie Monteiro – personaggio immaginario della serie di videogame per PlayStation (PS2 e PS3), Tekken, un picchiaduro prodotto dalla Namco